Ploskočelka může být:
 zástupce čeledi ploskočelkovití
 české označení některých rodů z této čeledi, např.
 Ploskočelka (Halictus)
 Ploskočelka (Lasioglossum)